Oisterwijk (gemeente), een gemeente in Noord-Brabant
Oisterwijk (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente
Meubelfabriek Oisterwijk, gevestigd in Oisterwijk en in 1989 failliet gegaan